Adelphia — другий студійний альбом американської пост-хардкор-групи A Skylit Drive, і перший альбом який вийшов під лейбом Fearless Records. Він був випущений 9 червня 2009. Альбом піднявся на 64 місце у Billboard 200.

Треклист 
 Prelude to a Dream (3:29)
 Those Cannons Could Sink a Ship (3:36)
 Heaven (3:38)
 Running with the Light (3:51)
 Eva the Carrier (3:43)
 Worlds End in Whispers, Not Bangs (Interlude) (1:26)
 The Boy Without a Demon (4:05)
 Thank God It's Cloudy Because I'm Allergic to Sunlight (3:28)
 Air the Enlightenment (2:29)
 The Children of Adelphia (3:01)
 I Swear This Place Is Haunted (3:45)
 It's Not Ironic, It's Obvious (3:41)
 See You Around (3:23)

Джерела 
Adelphia 

Альбоми A Skylit Drive
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми